Huaycama bezeichnet:

 Huaycama (Ambato), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca
 Huaycama (Valle Viejo), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca